Общественное Российское Телевидение (ORT), ancien nom de Pervy Kanal («première chaîne»), la principale chaîne de télévision nationale de Russie
 Organisation révolutionnaire des travailleurs (ORT), ancien parti politique espagnol d’extrême gauche, fondé en 1969 et disparu en 1979
 Organisation Reconstruction Travail (ORT), œuvre philanthropique lancée en 1880 à Saint-Pétersbourg
Opération de revitalisation de territoire (ORT), dispositif au sein de la démarche Action cœur de ville, qui devrait être inséré dans la loi ELAN
Observatoire régional des transports (ORT), observatoire existant dans toutes les régions de France dont la mission est de rassembler toutes les données publiques relatives aux transports